Бокер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Бокер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер